Durrës (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Durrës (district), een district in die prefectuur
 Durrës (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur

Zie ook 
 KS Teuta Durrës